Коковцовы (Коковцевы) — русские дворянские роды.

История родов 
Фёдор Иванович Коковцов из Ярославля пожалован поместьем (1627) Из его потомков необходимо отметить Николая Ивановича (1754—1822) — статского советника, ярославского совестного судью, сотрудника «Уединённого Пошехонца». Его внук Коковцов, Владимир Николаевич (1853—1943) — русский государственный деятель, председатель Совета министров России (1911—1914), возведён в графское достоинство Российской Империи (1914). Этот род Коковцовых был внесён в VI часть родословной книги Ярославской губернии (Общий Гербовник, VI, 65).

Другой род Коковцовых происходит от новгородца Бежецкой пятины Лаврентия Ивановича Коковцова, побывавшего в смоленской осаде (1634). Из его потомков, Савва Григорьевич — капитан 1-го ранга, участник Чесменского морского сражения и его брат Матвей Григорьевич — бригадир флота (1785), литератор; его внук Константин Константинович (1820—1891) — инженер путей сообщения, заслуженный профессор строительного искусства и инспектор классов института инженеров путей сообщения. Григорий Михайлович Коковцов (1808—1881) был долгое время новгородским губернским предводителем дворянства. Этот род Коковцевых был внесён в VI часть родословной книги Новгородской губернии.

Описание герба 
В лазуревом щите серебряная с выступами стена, обремененная положенными накрест колчаном с золотыми стрелами и ликторским пуком с золотой секирой. В золотой главе щита чёрный взлетающий Государственный орёл с червлёным щитком на груди с вензелем Николая II.

Щит украшен графской короной и увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник — три серебряных страусовых пера. Намёт лазуревый с золотом. Щитодержатели: два серебряных журавля, держащих в лапе по золотому камню. Герб графа Владимира Коковцова внесён в Часть 20 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 2. Герб рода Коковцовых внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 65.

Известные представители 
 Коковцов - гость, воевода в Силигаличе (1616).
 Коковцев Михаил Андреевич - московский дворянин (1677-1692).
 Коковцев Григорий Андреевич - стряпчий (1692).

Литература 
 
И.Н. Ельчанинов. Материалы для генеалогии ярославского дворянства. Томов  9. Т. 1. Яросл. Тип: Губерн.Земск.Управ. 1909-1915 г. Коковцевы. стр. 39.

Примечания 

Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены фасции
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Гербы журавлями-щитодержателями